Блу Лагун може да се отнася за:

 Блу Лагун – остров в Бахами
 Блу Лагун – пролив в Малта
 Блу Лагун – национален парк в Замбия
 Блу Лагун – аквапарк в Уелс
 Блу Лагун – германска музикална група
 Блу Лагун – алкохолен коктейл